Cornio ima više značenja:
 Cornio, Padova
 Cornio, Venezia